David Abel Russell  (1780–1861) – amerykański polityk
 David Russell (1862–1918) – szkocki piłkarz
 David Russell, Davie Russell (1868–1952) – szkocki piłkarz
 David Russell (ur. 1947) – brytyjski arystokrata i polityk, 5. baron Ampthill
 David O. Russell (ur. 1958) – amerykański reżyser i scenarzysta filmowy
 David Russell (ur. 1982) – australijski kierowca wyścigowy
 David Russell – amerykański curler